Granada heißt in der Geografie:

In Spanien:
 Granada, Stadt in Andalusien, Spanien
 Provinz Granada, spanische Provinz
 Granada (Region), historische Region im Südosten Spaniens am Mittelmeer
 Granada (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Emirat von Granada, historisches maurisches Herrschaftsgebiet im heutigen Spanien

In Kolumbien:
 Granada (Antioquia), Gemeinde in Antioquia in Kolumbien
 Granada (Cundinamarca), Gemeinde in Cundinamarca in Kolumbien
 Granada (Meta), Gemeinde in Meta in Kolumbien

In Nicaragua:
 Granada (Nicaragua), Stadt in Nicaragua
 Departamento Granada, Provinz in Nicaragua

In den USA:
 Granada (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten
 Granada (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten

Auf den Philippinen:
 Granada (Philippinen), Ort auf einer philippischen Insel

Granada bezeichnet:
 (1159) Granada, einen Asteroiden
 Ford Granada, Automodelle des Automobilherstellers Ford, ein europäisches Modell namens Ford Granada sowie ein amerikanisches Modell mit dem Namen Ford Granada (USA)
 Granada (Band), eine österreichische Mundartband
 Granada (Lied), ein Lied des mexikanischen Komponisten Agustín Lara
 Granada, eine Serenade (serenata) von Isaac Albéniz
 die ehemalige Granada Produktion für Film und Fernsehen GmbH, siehe ITV Studios Germany
 Granada (Gattung), eine Heuschreckengattung
 Granada (Spiel), ein Brettspiel von Queen Games

Granada ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Aurélio Granada Escudeiro (1920–2012), portugiesischer Geistlicher und Altbischof von Angra
 José María Granada (1893–1960), spanischer Dramatiker, Drehbuchautor und Regisseur
 Juan de Granada († 1592), spanischer Theologe und Schriftsteller
 Luis de Granada (1504–1588), spanischer Mystiker, Priester aus dem Dominikanerorden und geistlicher Schriftsteller

Siehe auch:

 Granata
 Grenada (Begriffsklärung)
 Bistum Granada (Begriffsklärung)
 Königreich Granada (Krone Kastilien)